Praline, een specifiek type chocolade bonbon.
 Praliné, de vulling voor een bonbon of praline
 Franse praline, een product van hazelnoot en karamel, zonder chocolade